Un elfe est une créature légendaire issue de la mythologie nordique et germanique.

Dans les œuvres contemporaines, leur langue est appelée l'elfe, l'elfique ou les langues elfiques.

Elfe peut désigner :
 Elfe, la francisation de l'acronyme anglais ELVE, pour , un phénomène lumineux transitoire à la base de l'ionosphère qui produit des disques lumineux lors d'éclairs puissants ;
 Elfe, un film américain de Jon Favreau sorti en 2003 ;
 Elfe, un voilier français de 1931 classé monument historique ;
ELFE, acronyme d'Étude longitudinale française depuis l'enfance

Elfes peut désigner :
 dans le légendaire de , elfes, les aînés des Enfants d'Ilúvatar ;
 dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, elfes, une race humanoïde qui fait partie des races principales disponibles pour la création de personnages-joueurs (voir aussi Elfe (Royaumes oubliés)) ;
 Elfes, une série de bandes dessinées des éditions Soleil.

Voir aussi 

 
 Elfe lunaire
 Elfe noir
 Elfe de maison
 Semi-elfe